Kvällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvällsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (43,7 ha)
Lill-Kvällsjön, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Kvällsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,46 ha)
Kvällsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (21,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn